Палмарис ():
 Палмарис — муниципалитет в бразильском штате Пернамбуку;
 Палмарис-ду-Сул — муниципалитет в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул;
 Палмарис-Паулиста — муниципалитет в бразильском штате Сан-Паулу;
 Киломбу Палмарис — историческое государство, существовавшее на территории Бразилии в 1630—1694 годах.